Antonio Ponz (1725-1792) – pittore spagnolo
 Francisco Ponz (1919-2020) – fisiologo spagnolo
 Gaspar Ponz (...-1520) – vescovo spagnolo
 Jaime Mosen Ponz (1671-1730) – pittore spagnolo